«Сестра Керри» () — первый роман американского писателя Теодора Драйзера, опубликованный в 1900 году.

Сюжет 
Восемнадцатилетняя Каролина (Керри) Мибер едет из родного маленького городка Колумбия-сити к старшей сестре и её мужу в Чикаго. И родственники, и город встречают её неласково. С трудом найденную после долгих поисков тяжёлую и низкооплачиваемую работу на фабрике Керри потеряла из-за болезни. Найти новое место было сложно. Девушка долго сидела без денег, но ей помог молодой коммивояжёр Чарльз Друэ, с которым она познакомилась ещё в поезде.

Он уговорил девушку переехать от родственников и сделал своей любовницей. Вскоре Друэ познакомил Керри с Джорджем Герствудом — управляющим баром. Тот сразу стал проявлять интерес к хорошенькой девушке, который только усилился после того, как Герствуд увидел Керри в любительском спектакле.

Видя, что Керри уже тяготится отношениями с Друэ, Герствуд начал ухаживать за ней, в надежде на взаимность, хотя был женат. Когда Керри узнала об этом от Друэ, она решила порвать с новым любовником, но тот хитростью заставил её бежать с ним сначала в Монреаль, а потом в Нью-Йорк. Там им пришлось жить под другими именами, так как перед отъездом Герствуд обокрал бар, которым управлял и, не объяснившись со своей женой, сбежал. Большую часть денег он потом вернул, и им с Керри вскоре стало не на что жить. Попытки Герствуда найти работу не увенчались успехом.

Тогда с разрешения мужа Керри решила попытать счастья в театре. Не сразу, но ей удалось устроиться статисткой. Постепенно, благодаря своему таланту, она стала популярной комедийной актрисой под псевдонимом Керри Маденда, ранее придуманным для неё Друэ, когда она дебютировала в любительском спектакле, и бросила Герствуда, который постепенно скатился на самое дно и покончил с собой.

Персонажи 
 Каролина (Керри) Мибер () — главная героиня романа;
 Минни Гансон () — старшая сестра Керри, у которой она проживала некоторое время перед тем, как уйти к Друэ;
 Свен Гансон () — муж Минни;
 Чарльз Друэ () — коммивояжёр, познакомился с Керри в поезде по пути в Чикаго;
 Джордж Герствуд () — управляющий баром; впоследствии муж Керри;
 Джулия Герствуд () — жена Джорджа;
 Джессика и Джордж-младший () — дети Джорджа и Джулии Герствудов;
 Мистер и миссис Вэнс () — соседи Керри и Герствуда в Нью-Йорке;
 Роберт Эймс () — кузен миссис Вэнс;
 Лола Осборн () — подруга Керри, с которой та познакомилась, когда начала работать в театре.

Экранизации 
Роман был экранизирован в 1952 году, режиссёром киноверсии выступил Уильям Уайлер. Главные роли исполнили Лоренс Оливье (Герствуд), Дженнифер Джонс (Керри) и Эдди Альберт (Друэ).

Постановки 
В 1978 году в Рижском государственном театре оперетты был поставлен мюзикл «Māsa Kerija» («Сестра Керри»). Стихи Яниса Петерса, музыка Раймонда Паулса, в роли сестры Керри Мирдза Зивере. Постановка пользовалась большой популярностью и в 1980 году Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила запись мюзикла на пластинке.

Примечания

Ссылки 

 Ксения Туркова. Чикаго глазами Драйзера: экскурсия по роману «Сестра Керри». Голос Америки, 28.08.2018

Романы Теодора Драйзера
Романы США
Романы 1900 года
Романы, по мотивам которых были созданы оперы